Aldenville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aldenville (Massachusetts), im Hampden County
 Aldenville (Pennsylvania), im Wayne County